Felipe II (2 de mayo de 1533 - 4 de abril de 1596), Duque de Brunswick-Luneburgo, un miembro de la Casa de Welf, fue el último gobernante del Principado de Grubenhagen desde 1595 hasta su muerte. Cuando él murió en 1596, la rama de Grubenhagen de los Welf se extinguió, y el principado fue ocupado por el Duque Enrique Julio de Brunswick-Wolfenbüttel.

Biografía 
Felipe II era uno de los muchos hijos de su padre el Duque Felipe I de Brunswick-Grubenhagen y de su esposa Catalina de Mansfeld (1501-1535). Felipe II era el más joven de nueve hermanos, seis de los cuales alcanzaron la edad adulta. Después de la muerte del Duque Felipe I en 1551, fue sucedido en el gobierno por su hijo mayor Ernesto III. Después de la muerte de Ernesto en 1567, su hermano Wolfgang lo sucedió. Cuando él murió también sin descendencia en 1595, Felipe II sucedió.  

El Duque Felipe II contrajo matrimonio con su prima Clara de Brunswick-Wolfenbüttel (1532-1595), designada Abadesa de Gandersheim, quien había renunciado a su puesto eclesiástico después de que la abadía fuera ocupada por tropas de la Liga de Esmalcalda en el curso de la Reforma Protestante y saqueado después. La pareja tomó como residencia el monasterio secularizado de Katlenburg, que Felipe II reconstruyó en estilo Renacentista.

En 1595 el Duque Felipe II trasladó su residencia de Katlenburg al Castillo de Herzberg. Reinó menos de un año. Cuando murió sin heredero varón en 1596, la línea lateral de Grubenhagen de la Casa de Welf se extinguió y el Principado de Grubenhagen fue anexionado por su primo Enrique Julio de Brunswick-Wolfenbüttel. Sin embargo, la rama de Luneburgo de la dinastía Welf objetó la anexión y llevó la materia al Reichskammergericht. En 1617, después de un prolongado caso legal, el hijo de Enrique Julio, Federico Ulrico tuvo que ceder el antiguo Principado de Grubenhagen al Duque Cristián de Brunswick-Luneburgo.

El lugar de descanso final del Duque Felipe es junto a sus padres y hermanos en la cripta de la Iglesia de San Giles en Osterode am Harz. Su esposa Clara murió en 1595.

Ancestros

Referencias 
 Paul Zimmermann: Das Haus Braunschweig-Grubenhagen, Wolfenbüttel, 1911

Enlaces externos 
 Information about Philip II at www.welfen.de

Príncipes de Grubenhagen del siglo XVI (casa de Welf)